Чемпионат мира по трековым велогонкам 2000 года прошёл с 25 по 29 октября в Манчестере (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

2000